Теснац са гвозденим дном или Пролаз са гвозденим дном, је име које су савезнички морнари у Другом светском рату дали мореузу између острва Гвадалканал, Саво и Флорида, из састава Соломонових острва. На име је утицао велики број потопљених бродова и оборених авиона у овој области током Гвадалканалске кампање у периоду Август 1942. - фебруар 1943. године, Предратно име овог мореуза је било "Мореуз Морске Шеве".

Велике битке у овој области 
 Битка код острва Саво (9. август 1942)
 Битка код рта Есперанс (11. - 12. октобар 1942)
 Поморска битка за Гвадалканал (13. - 15. новембар 1942)
 Битка код Тасафаронге (30. новембар 1942)

Потопљени бродови

Литература

Спољашње везе 
 Губици: Бродови Америчке морнарице и обалске старже, потопљени или оштећени па касније оправљени током Другог светског рата, 7. децембар 1941. - 1. октобар 1945. 
 Детаљан опис неких од бродова и авиона потопљених у теснацу са гвозденим дном

Места везана за Други светски рат